Negacija u logici, odnosno logički komplement
 Komplement skupa u matematici
 Komplement (računarstvo) u računskoj teoriji složenosti
 Sustav komplemenata u imunologiji
 Komplementarnost (biologija) u molekularnoj biologiji
 Komplementarna DNK u molekularnoj biologiji